Fracanzano ist der Name folgender Personen:

 Cesare Fracanzano (1605–1651), süditalienischer Maler und Freskant
 Francesco Fracanzano (1612–1656), neapolitanischer Maler, Bruder von Cesare Fr.
 Fracanzano da Montalboddo, Herausgeber der 1507 in Vicenza gedruckten Anthologie Paesi novamente retrovati